A blink vagy Blink a következőkre utalhat:

 Blink (böngészőmotor)
 Egy szemvillanás alatt (Blink) az Eureka című amerikai sci-fi játékfilm sorozat epizódja.
 Blink-182 együttes